Berchem heißen folgende geographischen Objekte:

 Berchem (Antwerpen), einen südlichen Stadtteil von Antwerpen, Belgien
 Berchem-Sainte-Agathe/Sint-Agatha-Berchem, einen Vorort von Brüssel, Belgien
 Berchem, eine Ortschaft in der Gemeinde Roeser, Luxemburg

Berchem ist der Familienname von:
 Berchem, bayerisches Adelsgeschlecht 
 Berchem, preußisches Adelsgeschlecht 
 Berchem, westfälisches Adelsgeschlecht

und folgender Personen:

 Albert Berchem (1920–1984), luxemburgischer Politiker 
 Denis van Berchem (1908–1994), Schweizer Althistoriker
 Egon von Berchem (1876–1946), deutscher Heraldiker
 Georg von Berchem (1639–1701), brandenburgischer Geheimer Rat
 Hans Ernst von Berchem-Haimhausen (1823–1896), deutsch-österreichischer Großgrundbesitzer
 Jacquet de Berchem (um 1505 bis um 1565), flämischer Komponist
 Joachim Berchem (um 1572–1648), mehrfacher Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Joseph Berchem (* 1906), luxemburgischer Fußballspieler
 Marguerite Gautier-van Berchem (1892–1984), Schweizer Kunsthistorikerin und IKRK-Delegierte
 Max van Berchem (1863–1921), Schweizer Orientalist
 Maximilian von Berchem (1841–1910), Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt
 Maximilian Franz Joseph von Berchem († 1777), bayerischer Staatsmann 
 Nicolaes Pietersz. Berchem (1620–1683), niederländischer Maler, Zeichner und Grafiker
 Otto von Berchem (1877–1949), deutscher Generalmajor
 Peter Berchem (1866–1922), deutscher Pädagoge und Mundartdichter
 Theodor Berchem (* 1935), deutscher Romanischer Philologe und Universitätspräsident

Berchem, weiteres:
 Berchem bedeutet Bergheim, also Heim am Berg 
 der Name der italienischen Stadt Bergamo ist im örtlichen Dialekt Bèrghem und hat somit den gleichen Ursprung
 in der Geologie eine Formation des Mittleren Miozän in Belgien (etwa dem Serravallium entsprechend)
 Palais Berchem

Siehe auch:
 Bergem (Begriffsklärung)